Darah-ye Z̄ulfigār är ett periodiskt vattendrag i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Herat, i den nordvästra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul.

Omgivningarna runt Darah-ye Z̄ulfigār är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Darah-ye Z̄ulfigār är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Herat (provins)